krzywda – w prawie cywilnym inna nazwa szkody niemajątkowej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Krzywda – część miasta Sokołów Małopolski
 Krzywda – część miasta Złoczew
 Krzywda – część wsi Świedziebnia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Krzywda – część wsi Wólka Rozwadowska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Krzywda – część wsi Stoczek Kocki w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Krzywda – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Krzywda – kolonia wsi Pieńki w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla
 Krzywda – część wsi Kraszew Wielki w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Krzywda – część wsi Świniary w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Krzywda – część wsi Radgoszcz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Krzywda – część wsi Miłkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Krzywda – część wsi Stary Kadłub w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Krzywda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Krzywda – część wsi Śląsko w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Krzywda – część wsi Sienno w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Krzywda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Krzywda – część wsi Róża w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Krzywda – część wsi Harta w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Krzywda – część wsi Kosowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Krzywda – kolonia wsi Gnojno w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Krzywda – część wsi Zborówek w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Krzywda – część wsi Urzuty w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Krzywda – przysiółek wsi Pasturka w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Krzywda – część wsi Dwikozy w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Krzywda – przysiółek wsi Kłoda w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany
 Krzywda – część wsi Iwanowice w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Inne 
 Krzywda – gmina w powiecie łukowskim
 Krzywda – gromada w powiecie łukowskim
 Krzywda – przystanek kolejowy
 Krzywda – herb szlachecki

Zobacz też 
 Gęsia Krzywda